Brazos ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brazos (Kalifornien)
 Brazos (New Mexico)
 Brazos (Texas)
 Brazos Bend (Texas)
 Brazos Point (Texas)
 Brazos County (Texas), Verwaltungseinheit

Fluss
 Brazos River (Texas)